Давыд Святославич (ок. 1050 1123) — князь черниговский.
 Давыд Святославич (ум. 1147) — князь пронский и рязанский.
 Давыд Святославич (уп. 1173) — князь витебский.